Давид Гарсия ():
 Давид Гарсия (род. 1980) —  испанский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за «Химнастик».
 Давид Гарсия (род. 1982) —  испанский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за «Лас-Пальмас».
 Давид Гарсия (род. 1994) — испанский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за «Осасуну».